REDIRECT Петров, Дмитрий Владимирович (журналист)